Carlo Ricciotti, né le  à Frosinone et décédé en  à La Haye, est un violoniste, compositeur et directeur d’opéra italien. 
 L’abbé Giuseppe Ricciotti (Rome, 1890 – 1964) est un chanoine régulier italien, un spécialiste de la bible et un archéologue. 
  (Trieste,  – Trieste, ) est un journaliste et un historien italien.
  (1797-1844), est un patriote italien fusillé par les Bourbons au cours de l’expédition des frères Bandiera.
 Rudy Ricciotti, né le  à Kouba en Algérie, est un architecte français installé à Bandol dans le Var, lauréat du grand prix national de l’architecture en 2006.
 , né à Rome le , est un cinéaste italien. 

 Ricciotti Garibaldi, né à Montevideo le  et mort à Rome le , est un patriote, un général et homme politique italien. Quatrième fils de Joseph Garibaldi, il est prénommé ainsi en mémoire de .
 , né le 13 ottobre 1939, est un ancien footballeur italien.